rodzaj – w biologii, jedna z kategorii systematycznych
 rodzaj – kategoria gramatyczna
 rodzaj literacki – jednostka systematyki literackiej
 rodzaj – płeć społeczno-kulturowa, polski odpowiednik angielskiego gender w naukach społecznych